, ou Ka'ba, mot arabe signifiant cube, désignant en particulier la Ka'ba de la Grande Mosquée de La Mecque.

Topographie 

 Kaba, une localité au Burkina Faso ;
 Kaba, une commune hongroise du comitat de Hajdú-Bihar ;
 le Kaba, un volcan d'Indonésie.

Patronymie 

Abdourahmane Sinkoun Kaba (1904-1972), homme politique guinéen ;
Alpha Kaba (né en 1996), joueur franco-guinéen de basket-ball ;
Amadou Kaba (1966- ), militaire guinéen
Aminata Kaba (? - ), femme politique guinéenne ;
Ansoumane Kaba (1959-), homme d'affaires guinéen ;
Benkali Kaba (1959-), joueur de basket-ball franco-sénégalais ;
Djene Kaba Condé (? - ), ancien première dame de la Guinée ;
Fatoumata Le-jeune Kaba (1969), journaliste guinéenne chargée de communication  pour le HCR ;
Fatoumata Kaba, femme politique et diplomate guinéenne ;
 Fodé Kaba (1818-1901) est un marabout diakhanké ;
Hadja Saran Daraba Kaba (1945/1946), femme politique guinéenne ;
Ibrahima Khalil Kaba (1970-), homme politique guinéen ; 
Mohamed Kaba (1970 - ), enseignant et homme politique guinéen ; 
 Malado Kaba (née en 1971), économiste guinéenne, ministre ; 
 Mamadi Kaba (1982-), joueur de football guinéen ;
Mory SinKoun Kaba (1933 - 2015),  homme d'affaires et philanthrope guinéen ;
 Ousmane Kaba (1955-), homme politique guinéen ;
 Sanaba Kaba, est une femme politique et ancienne ministre guinéenne ;
Saran Kaba Jones, est une militante libérienne ;
 Sidiki Kaba (1950-), avocat et homme politique sénégalais ;
Siré Kaba, est une créatrice de mode belge d'origine guinéenne ;
 Yann-Fanch Kaba (1895-1944), écrivain breton.

Voir aussi 
 Groupe Kaba, société suisse spécialisée dans les contrôles de sécurité électronique, ayant fusionné en 2015 avec la firme allemande Dorma (sous le nom de groupe Dormakaba).